Регев (, ) — еврейская фамилия:

 Регев, Авив
 Регев, Мирьям «Мири» (род. 1965) — израильский политический и военный деятель.
  (1980—2006) — израильский солдат. С его похищения начались события второй ливанской войны.
  (род. 1960)  — израильский дипломат.
  (род. 1951) 
  (род. 1943) 
  (род. 1964) 
  — израильский джаз-тромбонист и композитор.

См. также 
 Регеб (Regueb)